A siklósi nemes és báró Andrássy család egy több évszázados múltra visszatekintő magyar köznemesi, majd főnemesi család.

Története
Andrássy Zsigmond részesült nemesi előnév adományozásban 1746. július 11-én, ettől kezdve szerepelnek a családtagok siklósi Andrássy néven. Egy másik jelentős családtag, Andrássy János tábornok, aki a Mária Terézia-rend lovagja volt, 1811. április 26-án bárói rangra emelkedett. Előnevük esetenként helytelenül siklói formában is megtalálható.

Címere
Kempelen Béla következőket írja a bárói címerről:

Czímer: vágott paizs; fenn kék mezőben zöld halmon vörös ruhás lovassági magyar vitéz jobbjában kardot tart; alul ugyancsak kék mezőben levágott török fej; bárói korona.

Források
 , I. kötet

Magyar történelmi családok